Линия Франклин-авеню — это в основном наземная короткая линия Нью-Йоркского метрополитена в боро Бруклин. Обслуживается  На линии всего 4 станции: две северных однопутные; станция Ботанический сад двухпутная и служит разъездом; станция Проспект-парк является общей для этой линии и линии Брайтон, где данной линии принадлежит один путь.

Эта линия — северная часть действовавшей в XIX веке паровой железной дороги. В 1920 году была построена подземная линия от станции Проспект-парк на север к Декалб-авеню. С этого момента поезда стали ходить насквозь по южной части бывшей паровой железной дороги и по новой подземной ветке, которые образовали линию Брайтон, а оставшийся участок образовал данную линию и стал обслуживаться челночным маршрутом. Начиная с 1960-х годов пассажиропоток на линии пошёл на спад, в 1990-х годах линия была закрыта, однако под давлением общественности открыта вновь и реконструирована.

Список станций

Примечания

Ссылки 
 Линия Франклин-авеню на www.nycsubway.org